Di Giacomo ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Di Giacomo (* 1932), italienischer Kameramann
 Giuseppe Di Giacomo (* 1945), italienischer Philosoph
 Salvatore Di Giacomo (1860–1934), italienischer Dichter und Dramatiker